Feuchtenberger ist der Familienname folgender Personen:

 Anke Feuchtenberger (* 1963), deutsche Künstlerin und Comiczeichnerin
 Peter Feuchtenberger (* 1943), Offizier des Ministeriums für Staatssicheit (MfS) der DDR, persönlicher Referent von Markus Wolf